Saint-Vivien puede referirse a: 

 Saint-Vivien, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Saint-Vivien, comuna francesa situada en Dordoña.